61-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 6 по 10 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал литовский велогонщик Игнатас Коноваловас из команды «Marseille 13–KTM».

Участники 
Участие в гонке приняли 16 команд: 2 команды категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 142 гонщика. До финиша доехали 100 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяжённостью 883,8 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2015 году
Май 2015 года